С момента изобретения бризантных взрывчатых веществ произошло несколько чрезвычайно крупных взрывов, многие в результате случайностей. В данный список сведены самые мощные известные взрывы, не являющиеся ядерными или термоядерными. События отсортированы по датам, так как составление списка по мощности затруднено (согласно исследованию 1994 года 130 крупнейших взрывов).

После 2001 
 4 августа 2020 — взрыв в порту Бейрута,  магнитуда - 3,3 по шкале Рихтера. (2020-08-04 15:08:18 (UTC) 33.901°N 35.519°E)

 12 августа 2015 — взрывы на складе химических веществ в городе Тяньцзинь, Китай; два взрыва имели эквивалент 3 и 21 тонны тротила. Погибло 173 человека.
 22 декабря 2009 — промышленный взрыв с целью создания плотины Камбаратинской ГЭС-2 в Киргизии, 2916 т. ВВ.
 23 октября 2009 — :en:2009 Cataño oil refinery fire
 30 января 2007 — авария при запуске номер 24 (NSS-8#Авария ракеты-носителя) по программе «Морской старт». Взрыв ракеты-носителя «Зенит-3SL».
 11 декабря 2005 —  в Банфилде (Великобритания).
 3 ноября 2004 — . Погиб 1 человек, 24 пострадали.
 22 апреля 2004 —  (Северная Корея). Точные обстоятельства взрыва неизвестны. Взрыв, предположительно, произошёл из-за столкновения железнодорожных вагонов со строительной взрывчаткой и нефтяных цистерн. Погибли 154 человека, 1300 пострадали. 
 21 сентября 2001 — взрыв на заводе AZF.

1900—2000 
 13 мая 2000 — .
 4 июня 1989 — железнодорожная катастрофа под Уфой, СССР. В момент прохождения двух пассажирских поездов произошёл мощный взрыв неограниченного облака широких фракций лёгких углеводородов, образовавшегося в результате аварии на проходящем рядом с железной дорогой трубопроводе «Сибирь—Урал—Поволжье». Погибли 575 человек.
 4 октября 1988 — взрыв на станции Свердловск-Сортировочный при столкновении двух составов, один из которых перевозил взрывчатые вещества (46,8 тонн тротила, 40 тонн гексогена).
 4 июня 1988 — взрыв поезда в Арзамасе. Сдетонировали 3 вагона, суммарно перевозившие 121 тонну гексогена, предназначенного для горных предприятий. Во время взрыва поезд следовал через железнодорожный переезд в городе Арзамас.
 4 мая 1988 — техногенная катастрофа на заводе PEPCON.
 27 июня 1985 —  и .
 17 мая 1984 — взрыв на военной базе в Североморске.
 6 декабря 1978 — взрыв двух вагонов со взрывчаткой (по 58 тонн) в Куровском.
 3 июля 1969 — взрыв при втором запуске ракеты-носителя Н1 на космодроме Байконур, СССР. Авария из-за ненормальной работы двигателя № 8 блока А и выключения всех двигателей на 23-й секунде полета. Носитель упал на место старта. В результате крупнейшего в истории ракетостроения взрыва один стартовый стол был полностью разрушен, а второй — серьёзно повреждён.
 21 октября 1966 — промышленный взрыв при строительстве плотины Медео около Алма-Аты.

 февраль 1965 —   Моделирование атомного взрыва («500 тонн тротила»). Моделирование атомного взрыва в тесте «Sailor Hat», проведённом ВМС США. Взрыв 500 тонн тротила. Место — остров Кахоолаве, Гавайи.

 24 октября 1960 — катастрофа на космодроме Байконур («Катастрофа Неделина»). Несанкционированный запуск второй ступени ракеты Р-16 во время подготовки к пуску привёл к разрушению топливных баков первой ступени ракеты и взрыву топлива (НДМГ).

 19 декабря 1947 — взрыв в бухте Нагаева парохода «Генерал Ватутин», на котором находилось 3 313 т взрывчатых веществ, уничтоживший два парохода и большинство построек порта, причинивший повреждения большей части города Магадана. Погибло 90 человек, причинён ущерб в сумме 116 млн рублей.
 16 апреля 1947 — Взрыв в Техас-Сити. Взрыв до 2300 тонн аммонийной селитры и последующие пожары и взрывы убили как минимум 581 человек.

 18 апреля 1947 — британские инженеры произвели взрыв на острове Гельголанд. Целью взрыва являлось уничтожение немецких бункеров и сооружений. Подорвано около 4000 торпедных боеголовок, 9000 глубинных бомб,  снарядов разных калибров — в общей сложности 6700 тонн взрывчатки. Оценка энерговыделения в тротиловом эквиваленте — 3,2 кт ТНТ. Внесён в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейшая детонация взрывчатки. В 1985 году рекорд был побит в эксперименте .
 24 июля 1946 — Во время погрузки аммонала в Находке произошёл взрыв парохода «Дальстрой». Энерговыделение — 400 тонн в тротиловом эквиваленте. Погибло 105 человек.

Вторая мировая война 
 7 апреля 1945 — взрыв линкора «Ямато». Детонация погребов главного калибра (500 т взрывчатки). См. Последний поход «Ямато».
 13 декабря 1944 — взрыв авианосца «Унрю», перевозившего вооружения, в результате атаки американской подводной лодки.
 10 ноября 1944 — взрыв транспортного корабля «USS Mount Hood (AE-11)», перевозившего боеприпасы.

 17 июля 1944 — Взрыв в Порт-Чикаго (США) при погрузке боеприпасов на транспортное судно. Взрыв пароходов «И. Э. Брайан» и «Квинолт». Около 2 кт.

 19 июня 1944 — взрыв авианосца «Сёкаку», потоплен в Битве при Марианских островах. Детонация авиационного бензина.

 14 апреля 1944 — Взрыв парохода «Форт Стайкин», Бомбей — 1400 тонн взрывчатки, погибло около 800 человек.

 24 ноября 1943 — взрыв эскортного авианосца USS Liscome Bay (CVE-56). В результате попадания торпеды, выпущенной японской подлодкой I-175, сдетонировал бомбовый склад.

 8 июня 1943 — взрыв погребов кормовых башен линкора Муцу. Более тысячи погибших.

 25 ноября 1941 — линкор HMS Barham был атакован немецкой подводной лодкой U-331. После попадания 3 торпед линкор перевернулся и произошёл взрыв в артиллерийских погребах главного калибра.
 24 мая 1941 — линейный крейсер HMS Hood (51) — взрыв артиллерийских погребов главного калибра в результате залпа с линкора «Бисмарк».
 13 сентября 1939 — взрыв французского крейсера «Pluton» в порту Касабланка (Французское Марокко). Корабль разгружал морские мины. Убито 186 человек, уничтожено 3 траулера, повреждено ещё 9.

1918—1939 
 16 июля 1936 года — взрыв на Коркинском угольном разрезе при вскрышных работах. Сопровождался эвакуацией города. Мощность составила 1860 тонн в тротиловом эквиваленте. Поднято более 1 млн кубометров грунта.
 21 сентября 1921 года произошёл взрыв на химическом заводе в Оппау, повлёкший массовые жертвы и значительные разрушения.

Первая мировая война 
 6 декабря 1917 — Взрыв в канадском порту Галифакс французского парохода «Монблан» — 2300 т пикриновой кислоты (мелинит), 200 т тротила, 10 т пироксилина, 35 т бензола в бочках. Погибло около 2000 человек, примерно столько же пропало без вести.
 7 июня 1917 — Мессинская битва — взрыв 19 огромных мин, подведённых под немецкие позиции и суммарно содержавших более 455 тонн аммонийных взрывчатых веществ. По оценкам, погибло около 6000 человек.

 13 января 1917 года — взрывы пароходов «Семен Челюскин» и «Байропия» и портовых складов в архангельском порту Экономия. Погибло около 300 человек.

 17 октября 1916 — взрыв парохода «Барон Дризен» в архангельском порту Бакарица в результате диверсии. Взорвалось около 1600 тонн взрывчатых веществ, погибло более 600 человек.

 31 мая 1916 — в Ютландском сражении — в результате взрыва артпогребов при попадании немецких снарядов затонуло 3 британских линейных крейсера: «Индефатигабл» (1015 погибших), «Куин Мери» (1262 погибших), «Инвинсибл» (1026 погибших).

 7 марта 1913 — Alum Chine — взрыв уэльского грузового корабля, перевозившего 343 тонны динамита для использования в постройке Панамского канала.

Примечания

Литература 
 Великая книга катастроф. Н. Непомнящий. — М. ОЛМА Медиа групп, 2006, 703 стр. ISBN 5-373-00693-9
 The science of high explosives. R. E. Krieger Pub. Co., 1971 — Science — 440 pages. ISBN 0-88275-010-0. Страница 7
 «Review on explosion events — a comparison of military and civil experiences» by . Publ in «Prevention of hazardous fires and explosions: the transfer to civil Applications of military expreiences» By V. E. Zarko, Kluwer, 1999. ISBN 0-7923-5768-X. Страница 2

Списки:История
Крупнейших рукотворных неатомных взрывов